Reverso – attrezzo per l'alpinismo e l'arrampicata
 Reverso – base di dati e sito web di traduzioni francese

Altri progetti